Guided Tour (geführte Tour) bezeichnet:
 Guided Tour (E-Learning), feste Abfolge von Informationseinheiten
 Führung speziell für Touristen; siehe Fremdenführer